Борид диродия — бинарное неорганическое соединение 
родия и бора
с формулой RhB,
кристаллы.

Получение 
 Спекание стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Борид диродия образует кристаллы
ромбической сингонии,
пространственная группа P nma,
параметры ячейки a = 0,542 нм, b = 0,398 нм, c = 0,744 нм, Z = 4,
структура типа дихлорида свинца
.

Примечания 

Соединения родия
родия